Бедункевич - фамилия:

 Бедункевич, Владимир Адольфович (1898—1938) — советский теоретик физической культуры и спорта.
 Бедункевич, Мила Леонидовна (род. 1986) — актриса, певица и танцовщица.